Juan (de) Torres puede referirse a:

 Juan Torres de Osorio (1562-1633), religioso español;
 Juan de Torres (¿?-1679) compositor y maestro de capilla español;
 Juan Torres Robles (1930-2003), músico mexicano;
 Juan Torres Piñón (1936-), empresario español fundador de ACS;
 Juan Torres López, (1954-), economista y escritor español.

Políticos
 Juan Torres de León (1897-1978), político colombiano;
 Juan J. Torres González (1920-1976), político boliviano - presidente de Bolivia (durante 1970–1971);
 Juan I. Torres-Landa (n/d), político mexicano;
 Juan Torres, (n/d) político peruano

Conquistadores
 Juan Torres de Vera y Aragón (1527-1613), conquistador español;
 Juan de Torres Navarrete (15??-n/d), conquistador español;

Deportistas
 Juan F. Torres Belén "Juanfran" (1985-), futbolista español;
 Juan Torres Ruiz "Cala" (1989-), futbolista español;
 Juan M. "Chaco" Torres (1985-), futbolista argentino;

Geografía
 San Juan de Torres (C.P. 24769), provincia de León, España;